Bundestagswahlkreis 106 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Düsseldorf I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mettmann II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Höxter – Lippe II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Paderborn – Wiedenbrück (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld-Stadt (1949 bis 1961)